Chuquisengo puede estar haciendo referencia a:

 Chuquisengo, apellido peruano.
 Juan José Chuquisengo, pianista peruano.